Демонакс (VI век до н. э.) — древнегреческий законодатель.
 Демонакс (Демонакт, II век) — древнегреческий философ-киник.
 Демонакс — огромный древний ударный кратер в южной приполярной области видимой стороны Луны.